Cinq-Mars ou V-Mars ou 5-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
5 mars,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Patronyme 

 Henri Coiffier de Ruzé d'Effiat (1620-1642), favori du roi Louis XIII ;
 Lionel Cinq-Mars (1919-1973), phytopathologiste et botaniste québécois.

Titres 

 Cinq-Mars (1826), roman d’Alfred de Vigny ;
 Cinq-Mars (1877), opéra français de Charles Gounod ;
 Cinq-Mars rendant son épée à Louis XIII (~1836), tableau français de Claudius Jacquand ;
 Cinq-Mars (1981), téléfilm français de Jean-Claude Brialy.

Toponyme 

 La réserve écologique Lionel-Cinq-Mars, réserve écologique canadienne au sud-ouest de Québec ;
 Cinq-Mars-la-Pile, commune française d’Indre-et-Loire.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date, ou à des personnalités portant ce patronyme.

Graphies en français 

Les principaux événements ou personnalités rappelés au travers de ces odonymes sont :

Au Canada,

 Personnalités locales, dont l’historien Ernest E. Cinq-Mars (1873-1925).

En France,

 Personnalités locales, dont Henri Coiffier de Ruzé (1620-1642), marquis de Cinq-Mars et marquis d'Effiat, dans le Puy-de-Dôme.
 Le  : arrivée des missionnaires protestants à Tahiti en Polynésie française.
 Le  : collision aérienne au-dessus de La Planche en Loire-Atlantique.
 Autres dates à Argenteuil et Colombes : événements ou personnalités non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

 En espagnol, « 5 de Marzo » ou « Cinco de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 5 de Marzo, à General Escobedo, dans l'État de Mexico, .

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

05